Les Holozoa, en français Holozoaires, sont un clade monophylétique d'eucaryotes unicontes comportant les Filozoaires, les Mésomycétozoaires et les Corallochytrea. Le groupe des Filozoaires comprend notamment les Métazoaires (groupe qui désigne les animaux au sens courant du terme).

C'est le groupe frère des Holomycètes (Holomycota) qui contient notamment les champignons vrais (Fungi).

Systématique 
Le clade Holozoa a été créé en 2002 par , , ,  et .

Phylogénie 
La liste phylogénétique se décline schématiquement ainsi :
 Opisthokonta
Holomycota
 Nucleariida
 Fungi
 Holozoa
 Clade non nommé
 Mesomycetozoa
 Corallochytrea
 Filozoa
Filasterea
 Choanobionta
 Choanomonada
 Metazoa

L'arbre phylogénétique basé sur une analyse multigénique de 2011 est illustré ci-dessous. Il montre les divergences des divers clades :

L'hypothèse alternative est le clade dit des . Il s'agit d'un clade basal proposé des Holozoa, dans lequel Ichthyosporea et Corallochytrium ont émergé avec les Filozoa comme clade frère.

Notes et références

Voir aussi

Publication originale

Bibliographie

Liens externes 

 

 
Édiacarien